Ford steht für:
 Ford, geschützte Marke des Automobilkonzerns Ford Motor Company
 Ford-Werke, Automobilhersteller mit Sitz in Köln 
 Henry Ford & Son, ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile
 Ford (Familienname), siehe auch dort für bekannte Namensträger
 Ford Foundation, amerikanische Stiftung
 Ford Models, amerikanische Modelagentur
 Ford-Piedmont-Gletscher, Vorlandgletscher im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Ford Rock, Felsformation auf der Ross-Insel, Antarktis
 Mount Ford, Berg im Viktorialand, Antarktika

Orte im Vereinigten Königreich:
 Ford (Argyll and Bute)
 Ford (Buckinghamshire)
 Ford (Gloucestershire)
 Ford (Merseyside)
 Ford (Midlothian)
 Ford (Northumberland)
 Ford (Shropshire)
 Ford (West Sussex)
 Ford (Wiltshire)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ford (Kansas)
 Ford (Kentucky)
 Ford (Mississippi)
 Ford (Montana)
 Ford (Tennessee)
 Ford (Washington)
 Ford (Town), Town(ship) im Taylor County, Wisconsin
 Ford Cliff (Pennsylvania)
 Ford Heights (Illinois)
 Ford Oaks (Texas)
 Ford Township (Kansas)
 Ford Township (Minnesota)

FORD steht für:
 Bahnhof Rödermark-Ober Roden (DS100-Code)

Siehe auch:
 Ford Island, diverse Inseln
 Ford-Massiv, Gebirgsmassiv im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Ford-Nunatakker, Nunatakker im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Ford Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Ford-Piedmont-Gletscher, Gletscher im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Ford Ranges, Gebirge im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Ford Rock, Felsvorsprung auf der Ross-Insel, Antarktis
 Ford Spur, Felssporn in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount Ford, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Ford River (Begriffsklärung)
 Forde (Begriffsklärung)
 Fort (Begriffsklärung)
 Foord (Begriffsklärung)

FORD